Эсциталопра́м — лекарственное средство, антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Эффективен в отношении пациентов с депрессией, одновременно страдающих поздней дискинезией, в отличие от трициклических антидепрессантов, усугубляющих это состояние. Применяется также при лечении тревожных, панических, тревожно-фобических, обсессивно-компульсивных и прочих расстройств высшей нервной деятельности пограничного типа. Также используется как препарат, уменьшающий потребление спиртного у больных алкоголизмом. Обладает стимулирующими свойствами.

Свойства 
В отличие от рацемата циталопрама, эсциталопрам представлен только S-изомером (R-изомер не имеет терапевтического эффекта), что и отражено в названии данного препарата. При этом эсциталопрам, как утверждается, превосходит предшественника по показателям эффективности и переносимости, хотя критики оспаривают это утверждение. Ряд независимых обзоров показал отсутствие преимуществ эсциталопрама перед циталопрамом. По физическим свойствам: порошок белого или слегка жёлтого цвета. Легко растворим в метаноле и диметилсульфоксиде, трудно растворим в воде и этаноле.

В сравнительном исследовании, проведённом в 2009 году и опубликованном в журнале The Lancet, среди 12 современных антидепрессантов наиболее эффективными были признаны миртазапин, эсциталопрам, венлафаксин и сертралин. В том же году был опубликован кокрейновский обзор 22 РКИ, в котором был сделан вывод о преимуществе эсциталопрама с точки зрения эффективности (перед циталопрамом и флуоксетином) и приемлемости (перед дулоксетином), но при этом отмечалось, что результаты исследований могут быть искажены в сторону завышения терапевтического эффекта эсциталопрама по причине спонсорской предвзятости.

Фармакологическое действие 
Фармакодинамика
Селективно ингибирует обратный захват серотонина, повышает концентрацию нейромедиатора в синаптической щели, усиливает и пролонгирует действие серотонина на постсинаптические рецепторы. Эсциталопрам практически не связывается с серотониновыми (5-HT), дофаминовыми (D1 и D2), альфа-адренергическими, гистаминовыми, м-холинорецепторами, а также бензодиазепиновыми и опиатными рецепторами.

Антидепрессивный эффект обычно развивается через 2—4 недели после начала лечения. Максимальный терапевтический эффект лечения панических расстройств достигается примерно через 3 месяца после начала лечения.

Фармакокинетика
Всасывание не зависит от приема пищи. Биодоступность — 80%. Время достижения максимальной концентрации () — 4 часа. Кинетика эсциталопрама линейна. Стационарная концентрация вещества в крови () достигается через 1 неделю. Средняя  — 50 нмоль/л (от 20 до 125 нмоль/л) — достигается при суточной дозе 10 мг. Кажущийся объём распределения — от 12 до 26 л/кг. Связь с белками — 80%.

Метаболизируется в печени до активных деметилированного и дидеметилированного метаболитов. После многократного применения средняя концентрация деметил- и дидеметилметаболитов составляет 28—31% и менее 5% соответственно от концентрации эсциталопрама. Метаболизм эсциталопрама в деметилированный метаболит происходит главным образом с помощью изоферментов цитохрома P450: CYP2C19, CYPЗA4 и CYP2D6. У лиц со слабой активностью изофермента CYP2C19 концентрация эсциталопрама может быть в два раза выше, чем у лиц с высокой активностью этого изофермента. Значительных изменений концентрации препарата при слабой активности изофермента CYP2D6 не отмечается.

Период полувыведения  после многократного применения — 30 часов. У основных метаболитов эсциталопрама этот период более продолжителен. Клиренс — 0,6 л/мин.

Эсциталопрам и его основные метаболиты выводятся печенью и большая часть — почками, частично выводится в форме глюкуронидов. Период полувыведения и AUC увеличивается у пожилых больных.

Применение 
Эсциталопрам показан при депрессиях (, ) и панических расстройствах (, ). У некоторых пациентов с паническим расстройством в начале лечения эсциталопрамом может наблюдаться усиление тревоги, которая исчезает обычно в течение последующих двух недель лечения. Для того чтобы снизить вероятность возникновения тревоги, рекомендуется использовать низкие начальные дозы.

Эсциталопрам можно применять в комбинациях с другими препаратами при плохо поддающихся лечению депрессиях. Однако нельзя сочетать препараты, относящиеся к одной группе антидепрессантов. Возможны такие варианты взаимодействия, как, например, сочетание эсциталопрама с бупропионом или миртазапином.

Побочные эффекты 

К побочным действиям эсциталопрама относятся, в частности, желудочно-кишечные расстройства, бессонница и возбуждение, сексуальная дисфункция.

Меры предосторожности и противопоказания 
Клинический опыт использования эсциталопрама свидетельствует о возможном увеличении риска реализации суицидальных попыток в первые недели терапии, в связи с чем очень важно осуществлять тщательное наблюдение за пациентами в этот период.

Запрещается применять одновременно с ингибиторами моноаминооксидазы (ИМАО), а также серотонинергическими лекарственными средствами (в том числе трамадолом, суматриптаном и другими триптанами), поскольку при этом повышается риск развития серотонинового синдрома и серьёзных нежелательных реакций. Эсциталопрам следует назначать только через две недели после отмены необратимых ингибиторов МАО и через 24 часа после прекращения терапии обратимым ингибитором МАО. Неселективные ингибиторы МАО можно назначить не ранее чем через 7 дней после отмены эсциталопрама. При развитии серотонинового синдрома препарат должен быть немедленно отменен и назначено симптоматическое лечение.

Препарат не рекомендуется применять в отношении детей, а также в период беременности и кормления грудью (безопасность и эффективность применения у данных категорий пациентов не определены). Противопоказаниями к приёму СИОЗС также являются маниакальные состояния, повышенная чувствительность к препарату, сопутствующее лечение ингибиторами МАО, отравления алкоголем, психотропными препаратами и другими лекарственными средствами.

Примечания

Комментарии 

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина